Эшер фон дер Линт () — швейцарская фамилия. Известные носители:

 Эшер фон дер Линт, Арнольд (1807—1872) — швейцарский геолог.
 Эшер фон дер Линт, Ганс Конрад (1767—1823) — швейцарский геолог.

См. также 
 Линт
 Эшер